Андрей Ковалёв:
 Ковалёв, Андрей Анатольевич (род. 1953) — советский и российский дипломат, правозащитник, мемуарист, публицист.
 Ковалёв, Андрей Алексеевич (род. 1958) — российский арт-критик, историк искусства.
 Ковалёв, Андрей Аркадьевич (род. 1957) — российский предприниматель, политик, музыкант, продюсер.
 Ковалёв, Андрей Васильевич (род. 1961) — белорусский шахматист.
 Ковалёв, Андрей Викторович (род. 1980) — российский и казахстанский хоккеист с мячом.
 
 Ковалёв, Андрей Ефимович (1915—?) — советский дипломат.
 Ковалёв, Андрей Матвеевич (1916—2002) — гвардии капитан, Герой Советского Союза.
 Ковалёв, Андрей Робертович (род. 1966) — советский и белорусский хоккеист, тренер.
 Ковалёв, Андрей (род. 1989) — латвийский футболист.